Injong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Injong (Goryeo) (1122–1146), 17. König des Goryeo-Reichs (918–1392)
 Injong (Joseon) (1544–1545), 12. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)